El páramo (película) puede referirse a:
 El páramo (2011), película colombiana dirigida por Jaime Osorio Márquez;
 El páramo (2021), película española dirigida por David Casademunt.